

Géographie

Canada 
 Limerick, canton de l'Ontario ;

Irlande 
 Limerick, une ville ;
 Limerick, un comté d'Irlande ;
 Limerick (circonscription du Dáil)

États-Unis 
 Limerick, ville dans le Maine ;
 Limerick, une communauté urbaine de l'État de Pennsylvanie ;
 La centrale nucléaire de Limerick est basée dans ce district.

Sports 
 Limerick GAA est l'équipe de sports gaéliques du Comté de Limerick ;
 Limerick Football Club (1937-2007) est un ancien club de football basé dans la ville de Limerick en Irlande ;
 Limerick Football Club est l'actuel club de football de la ville de Limerick en Irlande.

Poésie 
 le limerick, une forme poétique humoristique d'origine anglo-saxonne.

Homonymie de clubs sportifs